Евгений Сергеевич Шалдыбин (29 июля 1975, Новосибирск) — российский хоккеист, игравший на позиции защитника. Ассистент главного тренера в клубе КХЛ «Сибирь».

Биография 
Начал выступать за ярославское «Торпедо», затем несколько сезонов играл в североамериканских лигах, но в главной закрепиться так и не смог, сыграв в НХЛ всего 3 матча и забросив в них одну шайбу.

После возвращения в Россию поменял ещё с десяток команд. Закончил карьеру после сезона 2013/14, после чего перешёл на тренерскую работу.

Статистика выступлений

Статистика выступлений за сборную России

Ссылки 
 Профиль на сайте global-sport.ru
 Статистика выступлений в НХЛ

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Лас-Вегас Тандер»
Игроки «Бингемтон Сенаторз»
Игроки «Би-Си Айсмен»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК «Спутник» Нижний Тагил
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»